Jan van der Meij (gitarist)
 Jan van der Meij (beeldhouwer)
 Jan van der Meij (voetballer)